Новокрасновка — название населённых пунктов на Украине:
 Новокрасновка — село в Никольском районе Донецкой области.
 Новокрасновка — село в Антрацитовском районе Луганской области.